El municipio de Dover (en inglés: Dover Township) es un municipio ubicado en el condado de Fulton en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1578 habitantes y una densidad poblacional de 28,44 personas por km².

Geografía 
El municipio de Dover se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 55.48 km², de la cual 55,36 km² corresponden a tierra firme y (0,21 %) 0,12 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1578 personas residiendo en el municipio de Dover. La densidad de población era de 28,44 hab./km². De los 1578 habitantes, el municipio de Dover estaba compuesto por el 95,88 % blancos, el 0,06 % eran afroamericanos, el 0,32 % eran amerindios, el 2,34 % eran de otras razas y el 1,39 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 9 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Fulton (Ohio)